Französischer Staat steht für:

 Frankreich
 État français, siehe Vichy-Regime (1940 bis 1944)